EFS steht für:
 EFS Flug-Service, ein deutsches Charterflugunternehmen
 EFS Hausgeräte, eine Haushaltsgerätefirma 
 Eilun Feer Skuul, Gymnasium und Regionalschule in Wyk auf Föhr
 Einheitssystem der Flachsteckverbinder, ein in der DDR verbreiteter Standard für Steckverbinder im Computerbereich
 Encrypting File System, System für Dateiverschlüsselung unter Microsoft Windows
 Extent File System, ein Dateisystem von Silicon Graphics, das bis IRIX 5 Verwendung fand und von XFS abgelöst wurde, siehe XFS (Dateisystem)

Abkürzung